Лужа́ны () — посёлок городского типа в Кицманском районе Черновицкой области Украины.

Географическое положение 
Находится на левом берегу реки Прут.

История 
Поселение известно с 1453 года. В 1880 году Лужаны представляли собой селение недалеко от железнодорожной станции, в котором проживали 176 человек и действовали почта, греко-католическая церковь и несколько водяных мельниц.

В 1980 году численность населения посёлка составляла 3,9 тыс. человек, здесь действовали спиртовой завод, завод железобетонных конструкций, две средние школы, музыкальная школа, больница, библиотека, кинотеатр и клуб.

В январе 1989 года численность населения составляла 4762 человека. 

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившейся здесь МПМК № 311.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4787 человек.

Экономика 
 спиртзавод

Транспорт 
 железнодорожная станция

Известные люди 
 В посёлке родился Тищук, Денис Ильич (род. 1945) — советский и украинский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер Украины.

Местный совет 
59342, Черновицкая область, Кицманский р-н, пгт Лужаны, ул. Центральная, 37.

Достопримечательности 
В Лужанах находится Вознесенская церковь (построена в XV веке, памятник архитектуры). В 1968 — 1969 годах настоятелям церкви был будущий архиепископ Никанор (Юхимюк).

Примечания

Ссылки 
 Лужаны 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 
 Погода в посёлке

Населённые пункты Кицманского района
Посёлки городского типа Черновицкой области